Název Čelín nese více míst:

 Čelín (Kaznějovská pahorkatina) (450,3 m) – vrchol v Kaznějovské pahorkatině, západně od Lipna v okrese Plzeň-sever
 Čelín (Žihelská pahorkatina) (525,6 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, východně od Stvolen v okrese Plzeň-sever
 Čelín bylo dřívější jméno vesnice Čelina v okrese Příbram